Хиираги — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хиираги, Аой (род. 1962) — японская мангака.
 Хиираги, Руми (род. 1987) — японская актриса.